Le méganewton, de symbole MN, est une unité de mesure de force valant un million de newtons ().

Articles connexes 
 Kilogramme-force
 Livre-force
 Pesanteur

Unité dérivée du SI
Unité de force
Unité de mécanique
Isaac Newton